Šomoška může být:

 Šomoška (hrad) – zřícenina hradu na Slovensku v okrese Lučenec
 Šomoška (národní přírodní rezervace) – chráněné území v Cerové vrchovině v okrese Lučenec